Augusto Fiorentini (né en 1929), haltérophile italien
 Deni Fiorentini (né en 1984), joueur de water-polo croate naturalisé italien
 Fiorenzo Fiorentini (1920–2003), acteur, scénariste et compositeur italien
 Goran Fiorentini (né en 1981), joueur de water-polo croate naturalisé italien
 Sergio Fiorentini  (1934–2014), acteur italien